Zaniolepis är ett släkte av fiskar. Zaniolepis ingår i familjen Hexagrammidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Zaniolepis